Heinrich Remigius Sauerländer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Remigius Sauerländer (Verleger, 1776) (1776–1847), deutsch-schweizerischer Verleger
 Heinrich Remigius Sauerländer (Verleger, 1821) (1821–1896), deutscher Verleger